Наступление в Алеппо в ноябре-декабре 2016 года (кодовое название «Заря победы», ) — военная операция, осуществляемая сирийскими правительственными войсками против террористических группировок в различных районах и пригородах Алеппо с целью окончательного освобождения города после успешно проведённого наступления сентября — октября 2016 года. Является самой важной частью боёв за Алеппо. Наступление началось сразу после окончания действия моратория на боевые действия российских ВКС, которые в ходе операции осуществили ряд авиаударов и огневых поражений крылатыми ракетами по позициям боевиков в северо-западной части Сирии.

Участие ВМФ России 
15 ноября 2016 года российский сторожевой фрегат «Адмирал Григорович», находящийся на вооружении Черноморского флота Российской Федерации, осуществил запуск крылатых ракет «Калибр» по позициям террористических группировок ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» из восточной части Средиземного моря. Пуск был совершён преимущественно по террористическим группам, контролировавшим стратегически значимые пункты в мухафазе Идлиб, а также по целям ИГИЛ в мухафазе Хомс. Также, по сообщению российских и сирийских СМИ, были поражены крупные объекты инфраструктуры террористических групп в пригородах Алеппо. С авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» впервые в истории ВМФ России был осуществлён взлёт российских палубных истребителей Су-33, которые провели серию точных и успешных авиаударов по позициям боевиков в северо-западной и западной части Сирии. В ходе нанесения ударов по наземным целям были применены противокорабельные ракеты «Оникс» берегового комплекса «Бастион» с учётом разведданных. В тот же день сухопутный контингент Сирийской арабской армии провёл последние приготовления для осуществления масштабной наступательной операции против террористических групп, всё ещё контролирующих большую часть Алеппо и использующих местное мирное население в качестве живого щита.

Объявление начала операции 
Операция «Заря победы» была объявлена официальным Дамаском вскоре после нанесения ВМФ России ударов по террористам с моря. Уже 16 ноября сирийская армия предприняла штурм жилых районов Рашидин и Аль-Акраб на юго-западе Алеппо при поддержке ВКС РФ. Позиции боевиков из исламистской коалиции «Джейш аль-Фатх» были атакованы частями сирийской армии и боевиками движения «Хезболла» в кварталах Аль-Акраб, расположенных через дорогу от Дахия аль-Асад. Аль-Акраб был взят передовыми подразделениями САА примерно к 14:00 по местному времени, после чего силы правительственных войск при массированной поддержке артиллерии и авиации предприняли наступление в районах Рашидин-4 и Рашидин-5. Однако к 19:00 боевики так называемой «Армии завоевания» бросили в контратаку наиболее боеспособные соединения и смогли отвоевать некоторую часть кварталов Аль-Акраба, вынудив правительственные подразделения отступить.

В южной части Алеппо формированиям правительственного контингента удалось взять под свой контроль стратегически значимые ангары школы Хикма. Также САА закрепилась на окраинах района Рашидин-5. Во время наступательной операции силы спецназначения САА установили контроль над несколькими улицами.

Российская авиация нанесла удары по позициям боевиков исламистской коалиции в районах Хрейтан, Анадан и Кафр-Хамра, после чего сирийские правительственные войска нанесли по террористическим группам несколько ракетно-артиллерийских ударов, однако бои в этом секторе Алеппо велись с переменным успехом.

Бои 19 ноября. Борьба за Бустан аль-Баша 
19 ноября ВВС Сирийской Арабской Республики предприняли атаку исламистских бригад в районах Кафр-Хамра, Хрейтан и Хан аль-Асаль. В западных пригородах Алеппо в восточном секторе района Рашидин продолжались ожесточённые боестолкновения между сирийскими правительственными войсками и формированиями «Армии завоевания». В районе Хан Туман российские ВКС произвели точечную работу по позициям боевиков; также авиаудары ВКС РФ были нанесены по местам расположения боевых отрядов террористов вдоль шоссе Алеппо-Дамаск. Впрочем, сирийские правительственные подразделения смогли продвинуться в северо-восточной части Алеппо, практически взяв под свой контроль центральный и северный районы пригорода Бустан аль-Баша. Таким образом, примерно 75 % территории Бустан-аль-Баша оказалось под контролем сил САА. К вечеру этого дня правительственный спецназ взял под контроль холм Зухор в восточной части города, с которого САА получила обзор позиций боевиков, размещённых в восточной части Алеппо, в частности, в районе Ханано. Далее подразделения САА продвинулись к юго-западу от холма и отвоевали несколько фабрик в пригороде Шейх Наджар.

Бои 20 и 21 ноября 
20 ноября поступила информация о том, что террористы исламистской коалиции обстреляли жилой квартал Мокамбо в Алеппо из РЗСО «Град».

20 ноября вооружённые бандформирования в качестве мишени для ракетного обстрела выбрали начальную школу в квартале Аль-Фуркан на западе Алеппо, что привело к человеческим жертвам, так как ракета, выпущенная из квартала Бустан аль-Каср, попала в учебное помещение.

В тот же день отряды Республиканской гвардии совместно с группами палестинского сопротивления «Бригады аль-Кудс» начали наступление в блокированных районах восточной части Алеппо. Штурму подверглись позиции боевиков в районах Бустан аль-Баша, Баибдин, Ханана. В ходе наступления подразделения САА и ополченцы «Бригад аль-Кудс» достигли периметра района Инзият. Бойцы 102-й бригады Республиканской гвардии 20 и 21 ноября атаковали позиции исламистского бандформирования «Харакат Нуреддин аз-Зинки», которое контролирует район Бустан аль-Баша.

Вечером 20 ноября террористы из Джебхат ан-Нусра объявили о начале мощного контрнаступления против правительственных войск в квартале Джабаль-Бардо, но попытка отвоевать утраченные позиции не увенчалась успехом.

21 ноября были зафиксированы столкновения между силами САА и подразделениями так называемой «Сирийской свободной армии». В частности, вооружённые подразделения Сирийской свободной армии подвергли обстрелу район Салахеддин в восточной части Алеппо. В это время боевики ССА предприняли обстрел правительственных войск в районе Ханано (тоже на востоке Алеппо). Сражения также продолжились в районе Джабаль-Бардо.

Во второй половине дня подразделения САА смогли существенно продвинуться при наступлении к Ханано. Также силы сирийской армии успешно отбили контратаку боевиков-исламистов в окрестностях холма Зухор и фабричных зданий в районе Шейх Наджар, которые несколькими днями ранее были отвоёваны правительственными войсками. В конце дня подразделения САА с боями прорвались в Ханано, сумев освободить несколько жилых блоков, а также установив контроль над исламским кладбищем, добившись стратегического перевеса на северо-востоке Алеппо. В это же время правительственные силы развивали наступление в районе Шейх Саид, противостоя на этом участке силам исламистской террористической коалиции.

22-26 ноября. Бои за Ханано 
К 22 ноября сирийские правительственные войска установили контроль примерно над третью территории района Ханано. По мнению Сирийского наблюдательного пункта по правам человека и других экспертов, в случае, если сирийская армия сможет занять весь Ханано, она установит контроль над стратегически значимым участком транспортной артерии и отрежет северную часть Алеппо от остальных районов и пригородов, которые находятся под контролем группировок боевиков из исламистской коалиции, что заблокирует поставки продовольствия и обмундирования террористам.

25 ноября бойцы сирийской армии добились значительного прогресса при наступлении на квартал Масакин-Ханано, который является самым крупным и важным оплотом незаконных формирований на востоке Алеппо, а 26 ноября сирийские военные при поддержке союзных отрядов ополчения полностью взяли под свой контроль квартал Масакин-Ханано.

Реакция ООН. Усугубление гуманитарного кризиса в Алеппо 
Между тем заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак отметил в ходе брифинга, что на складах ООН в контролируемой боевиками восточной части Алеппо закончились запасы продовольствия: «Запасы продовольствия ООН иссякли, в то время как медикаментов и других товаров в городе остается очень мало. ООН не может доставить помощь в восточную часть города с июля». В связи с этим в городе усугубляется гуманитарный кризис, и большая часть гражданского населения не имеет возможности покинуть охваченные боями районы Алеппо в связи с тем, что боевики не выпускают мирных жителей и препятствуют поставкам гуманитарных грузов.

Освобождение Алеппо 
29 ноября к полудню большая часть территории восточного Алеппо, в которой проживает более 90 000 человек, была освобождена от террористических исламистских группировок. В тот же день была освобождена дорога Кастелло, что позволило осуществлять доставки гуманитарной помощи жителям восточного Алеппо, которые на протяжении долгого времени пребывают в условиях тяжелейшего гуманитарного кризиса, вызванного катастрофической нехваткой продовольствия, питьевой воды и медикаментов. Об освобождении дороги Кастелло заявил в том числе и постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Согласно оценкам ООН, из восточного Алеппо в общей сложности 16 000 человек смогли спастись и эвакуироваться в безопасные районы, находящиеся под контролем Сирийской арабской армии.

30 ноября сирийская армия установила полный контроль над стратегически значимым районом Шейх-Саид. Передовые подразделения правительственных войск продолжили наступление на позиции боевиков-джихадистов. Продолжается эвакуация мирного населения из районов Алеппо, контролируемых альянсом террористических группировок и страдающих от гуманитарной катастрофы. За первые сутки декабря из блокированных районов Алеппо вышли 6020 жителей, в их числе 3113 детей. По данным Центра по примирения враждующих сторон в Сирии, многие боевики принимают решение прекратить боевые действия на фоне успехов, которых правительственная армия достигает при освободительном наступлении в Алеппо.

2 декабря появились данные о том, что часть подразделений САА вынуждена была отступить из района Шейх Саид, но в то же время правительственная армия провела ракетную атаку в районах Аль-Шаар и Аль-Хульвания.

2 декабря 2016 года из России направлен отряд Международного противоминного центра Вооруженных Сил России для разминирования освобождённых от террористов районов Алеппо.

5 декабря в Алеппо был обстрелян мобильный госпиталь Минобороны РФ. Погибло две медсестры, главный педиатр Минобороны получил тяжелые ранения. 7 декабря в Алеппо погиб российский военный советник, полковник Руслан Галицкий.

К 11 декабря 96 % территории Алеппо было взято под полный контроль сирийской правительственной армией. Боевиков зажали на площадке в 8,5 квадратных километров.

12 декабря 2016 года сирийские военные начали зачистку последних очагов сопротивления боевиков в Алеппо. Под контролем правительства Сирии находится 98 % территории Алеппо. Боевики оппозиционных сил удерживают только 2,5 кв.км.

13 декабря Сирийская правительственная армия начала зачищать последний оплот террористов в квартале Салахеддин (юго-западная часть Алеппо).

Утром 14 декабря обе стороны объявили о полном прекращении огня на всей территории города, а уже 15 декабря началась операция по эвакуации людей из районов Восточного Алеппо, ранее занятых сирийской вооружённой оппозицией. На место прибыли десятки автобусов и машин скорой помощи, которые позже направились в сторону Идлиба под присмотром беспилотных летательных аппаратов Российского центра примирения враждующих сторон. По данным Международного комитета Красного Креста, среди эвакуированных — до 1 тыс. раненых мирных жителей. Ранее в российском Генштабе прогнозировали, что из города выйдут 5 тыс. боевиков и члены их семей.

16 декабря сирийская армия завершила операцию по освобождению восточной части города Алеппо, которая ранее была подконтрольна боевикам оппозиции. Однако в отдельных кварталах города всё ещё имелись группы непримиримых боевиков, продолжавших нападать на правительственные войска, устраивая взрывы и обстрелы.

22 декабря город был полностью освобождён, 23 декабря 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину об окончании операции по освобождению Алеппо. В тот же день Владимир Путин поздравил с освобождением города Президента Сирии Башара Асада.

После освобождения города, к разминированию территории приступили специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации.  Для поддержания порядка и оказании помощи властям города в обеспечении правопорядка, в Алеппо введены подразделения Военной полиции России.

Примечания 

Сражения гражданской войны в Сирии
События в Алеппо
2016 год в Сирии
Сражения России
Военная операция России в Сирии